Wahlkreis 72 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 72
 Landtagswahlkreis 72